Krysantemum kan henvise til

 Okseøje, en planteslægt (staude) 
 Krysantemum (film fra 1914), en russisk stumfilm
 Krysantemum (film fra 2022), en dansk spillefilm
 Krysantemum Orden, en japansk orden (hædersbevisning)

Se også 
 Krysantemumbombe, fyrværkeri